Carles Lluís de Borbó i de Bragança (Madrid, 1818 - Brunse, 1861), comte de Montemolín, pretendent carlí al tron d'Espanya des de 1845.
 Carles VI del Sacre Imperi Romanogermànic (Viena, 1685 - 1740), pretendent al tron de la Monarquia Hispànica durant la Guerra de Successió Espanyola, i emperador Romanogermànic (1711-1740).
 Carles VI de França «el Ben Estimat» o «el Boig» (París, 1368 1422), rei de França (1380 -1422).